China Times (Nederland), een gratis krant in Nederland
China Times (Taiwan), een krant op Taiwan